Оранџвил има више значења:
 Оранџвил (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Оранџвил (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Оранџвил (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Оранџвил (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Оранџвил (Онтарио), градић је у Канади у покрајини Онтарио